Gigantocypris är ett släkte av kräftdjur. Gigantocypris ingår i familjen Cypridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Gigantocypris